

Geografia
 Las Navas, municipalità delle Filippine nella Provincia di Northern Samar
 Las Navas de Jadraque, comune della Spagna nella Provincia di Guadalajara
 Las Navas de la Concepción, comune della Spagna nella Provincia di Siviglia
 Las Navas del Marqués, comune della Spagna nella Provincia di Avila
 Valle de las Navas, comune della Spagna nella Provincia di Burgos

Altro
 Battaglia di Las Navas de Tolosa, battaglia del 1212 parte della Reconquista spagnola